Соревнования по триатлону на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 2000 в Сиднее и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр. В этом виде спорта разыгрываются 2 комплекта наград. Порядок дисциплин и дистанции: плавание — 1500 м, велогонка — 40 км и бег — 10 км.

Соревнования

Медальный зачёт (после 2016 года)

Число спортсменов по странам

Лучшие результаты 
В связи с вариабельностью условий во время гонок на различных Олимпиадах официальные олимпийские рекорды не регистрируются.

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по триатлону

Ссылки 
 Триатлон на Олимпийских играх  

 
Виды спорта на летних Олимпийских играх